Nqwebasaurus thwazi es la única especie conocida del género extinto Nqwebasaurus ("lagarto de Nqweba") de dinosaurio terópodo ornitomimosauriano, que vivió a principios del período Cretácico hace aproximadamente 145 a 140 millones de años, durante el Berriasiense, en lo que hoy es África.

Descripción

Se considera que Nqwebasaurus fue un ornitomimosauriano de tamaño pequeño a mediano. El espécimen tipo tiene aproximadamente 30 centímetros de alto y se estima que tiene 90 centímetros de largo, aunque se desconoce su longitud completa debido a que las vértebras caudales del espécimen tipo están incompletas. Además, se cree que el espécimen tipo es un juvenil tardío, aunque como el espécimen tipo es el único fósil que representa a su especie, actualmente no es posible comparar el fósil con otro miembro de su especie.

Nqwebasaurus tiene una mano larga de tres dedos que incluye un pulgar parcialmente oponible con una garra recurrente. Las garras en sus manos difieren en forma donde las garras del primer y segundo dígitos son recurvadas y la tercera garra no. Este rasgo es inusual en los dinosaurios terópodos, sin embargo, se ha observado en algunos ornitomimosaurianos como el Struthiomimus. Nqwebasaurus también carece de serraciones en sus dientes maxilares, tiene una dentición reducida y contiene gastrolitos en su cavidad abdominal. Nuevamente, este es un rasgo inusual para los dinosaurios terópodos carnívoros, ya que los gastrolitos se encuentran más comúnmente en vertebrados herbívoros y avestruces modernas. Debido a estos rasgos morfológicos, Nqwebasaurus, se cree que fue un herbívoro.

No se sabe de manera concluyente si Nqwebasaurus tenía plumas. Sin embargo, como las especies de terópodos más basales, especialmente aquellas en la línea evolutiva de las aves, tenían plumas, se acepta que Nqwebasaurus probablemente tenía al menos parcialmente plumas o tenía un abrigo de plumas para la termorregulación.

Descubrimiento e investigación
Nqwebasaurus fue descubierto por primera vez por William J. de Klerk y Callum Ross en julio de 1996 durante una expedición conjunta dirigida por el Museo de Albany en Grahamstown y Stony Brook en Nueva York, Estados Unidos, donde Callum Ross estaba trabajando en ese momento.  El fósil está notablemente completo y se considera un hallazgo extremadamente raro ya que no se habían encontrado fósiles de celurosaurios en África en este momento. Desde entonces no se han descubierto nuevos fósiles de Nqwebasaurus. Considerado un  celurosaurio primitivo y el miembro más basal del clado Ornithomimosauria del Cretácico temprano de Sudáfrica.

La especie tipo, Nqwebasaurus thwazi, fue descrita en el 2000 por Klerk, Forster, Sampson, Chinsamy y Ross. El espécimen de Nqwebasaurus es uno de los más completos y mejor preservados de los terópodos del Cretácico descriptos en África. El bien presevado espécimen posee una larga mano de tres dedos que posee un parcialmente oponible pulgar, una  "garra asesina". El fósil también constaba de gastrolitos en su estómago. El espécimen parece ser un individuo juvenil tardío de 30 centímetros de alto y 90 de largo, aunque el largo total de la cola es desconocido. 

El nombre Nqwebasaurus se deriva de la palabra Xhosa Nqweba, que es el nombre local del distrito de Kirkwood, y thwazi, rayos en xhosa antiguo. Actualmente es el único celurosaurio con nombre descubierto en África y muestra que los celurosaurios basales habitaron Gondwana 50 millones de años antes de lo que se pensaba. El espécimen tipo de Nqwebasaurus fue descubierto por William J. de Klerk, afiliado al Museo de Albany en Grahamstown. Es el único fósil de su especie encontrado hasta la fecha y fue encontrado en la formación Kirkwood del Grupo Uitenhage . Nqwebasaurus tiene el apodo no oficial "Kirky", debido a que se encuentra en Kirkwood.

Análisis más recientes del material del holotipo sugiere que pudo haber sido un ornitomimosaurio basal, y que probablemente era un herbívoro.

Clasificación
Los análisis filogenéticos más recientes de Nqwebasaurus respaldan su posición actual como el miembro más basal de Ornithomimosauria, dentro del clado más basal de Coelurosauria y el taxón hermano de Maniraptora. Sin embargo, el nuevo material fósil de los celurosaurios del Cretácico temprano de Gondwana es muy necesario para obtener una mejor comprensión de la filogenia de los celurosaurios de los continentes del sur.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue un análisis de Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié y Tsogtbaatar Chinzorig. El análisis se publicó en 2014 y muestra la posición filogenética actual de Nqwebasaurus.

Referencias

Enlaces externos 
 Nqwebasaurus dentro de Coelurosauria en The Thescelosaurus. (en inglés)

Coelurosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de África